Littorio è un aggettivo che significa letteralmente del littore. Compare in diversi contesti, legati all'Italia fascista.

 Fascio littorio – simbolo di potere e di autorità nell'antica Roma
 Classe Littorio – classe di navi da battaglia della Regia Marina
 Littorio – unità capoclasse della classe Littorio, poi ribattezzata Italia
 133ª Divisione Corazzata Littorio – una delle Grandi Unità Corazzate del Regio Esercito nella seconda guerra mondiale
 2ª Divisione Littorio – divisione della Repubblica Sociale Italiana
 Stadio del Littorio – stadio genovese non più esistente, posto nel quartiere di Cornigliano
 Stile littorio – stile architettonico

Pagine correlate 
Stadio del Littorio